

Nom commun 
 Doge est un nom commun désignant le premier magistrat d'anciennes républiques italiennes.
 Doge est un mème internet mettant en scène un shiba inu.

Patronyme 
 François Doge est un cascadeur et réalisateur installé à Berlin.
 Mesake Doge est un joueur de rugby à XV fidjien.
 Noémie Doge est une artiste contemporaine et bijoutière suisse.

Homonymie de patronyme